Saison 1 de Loft Story (France)
 Loft Story (saison 1), Québec